1988
 Гоги Алексеев-Месхиев, Николай Зандукели и Шота Гоголашвили — Ашик-Кериб
 Феликс Мурсия — Женщины на грани нервного срыва

 1989
 Премия не присуждалась

 1990
 Эцио Фриджерио и Франка Скуарчапино — Сирано де Бержерак
 Ян Рулфс, Бен ван Ос и Жан-Поль Готье — Повар, вор, его жена и её любовник
 Юрий Пашигорев — Замри — умри — воскресни!

 1991
 Мильен Крека Клякович и Валери Поццо ди Борго — Деликатесы

 1992
 Рикке Йельер — Северяне

 C 1993 по 2004
 Премия не присуждалась

 2005
 Алин Бонетто — Долгая помолвка
 Питер Грант — Мандерлей
 Яна Карен — Последние дни Софии Шолль

 C 2006 по 2009
 Премия не присуждалась

 2010
 Альбрехт Конрад — Призрак
 Паола Биццарри и Луис Рамирес — Я, Дон Жуан
 Маркку Патила и Яагуп Роомет — Искушение святого Тыну

 2011
 Йетте Леманн — Меланхолия
 Паола Биццарри — У нас есть Папа!
 Анчон Гомес — Кожа, в которой я живу

 2012
 Мария Джуркович — Шпион, выйди вон!
 Нильс Сейер — Королевский роман
 Елена Жукова — Фауст

European Film Awards
Европейская киноакадемия